Narok County, een county van Kenia.
 Narok (stad), een stad in Kenia.